Ase peut faire référence à :
 un suffixe dans les noms des enzymes ;
 l'ase fétide, une résine végétale et, par métonymie, les plantes qui la produisent ;
 l'ase douce, un autre nom du benjoin ;
 les Ases, dieux principaux de la mythologie scandinave.